Бустарес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 30,47 км². Население — 84 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гвадалахары
Муниципалитеты Гвадалахары